Kalaschnikow steht für:

 Kalaschnikow-Schusswaffen, die auf der Konstruktion von Michail Kalaschnikow beruhen
 üblicherweise ist das Sturmgewehr AK-47 gemeint
 das russische Rüstungsunternehmen Konzern Kalaschnikow

Kalaschnikow (weibliche Form Kalaschnikowa) ist der vom ukrainischen und russischen Wort „Kalaschnik“ (ein Bäcker, der Kolatsch backt) abgeleitete Familienname folgender Personen:
 Anatoli Iwanowitsch Kalaschnikow (1930–2007), sowjetisch-russischer Graphikkünstler
 Andrij Kalaschnikow (* 1964), sowjetischer bzw. ukrainischer Ringer
 Issai Kalistratowitsch Kalaschnikow (1931–1980), sowjetischer Schriftsteller
 Michail Timofejewitsch Kalaschnikow (1919–2013), sowjetisch-russischer Waffenkonstrukteur, der die nach ihm benannten Waffen entwickelte
 Oleh Kalaschnikow (1962–2015), ukrainischer Politiker
 Oksana Kalaschnikowa (* 1990), georgische Tennisspielerin
 Stanislaw Andrejewitsch Kalaschnikow (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Waleri Wassiljewitsch Kalaschnikow (* 1950), russischer Landwirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Kalaschnikow-Variante, eine Variante der Sizilianischen Verteidigung im Schachspiel
 Andrij Kalaschnykow